Egerland steht für:
 Egerland (Eghaland, ), Region im Westen Tschechiens
  Egerland Deutsche Feuerleitungeinrichtung der Flak im Zweiten Weltkrieg
 Egerland (Firma), Deutsche Automobil-Logogistik-Firma, Tochter von Groupe CAT, Compagnie d'affrètement et de transport, mit Sitz in Suresnes, Frankreich

Egerland ist der Familienname folgender Personen:
 Erich Egerland (1907–1945), deutscher Kommunist und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Werner Egerland, deutscher Eisschnellläufer

Siehe auch:
 Egerländer, Herkunftsangabe
 Egerland-Brunnen in Marktredwitz (Oberfranken)
 Egerland-Kulturhaus in Marktredwitz (Oberfranken)